Lindeman ist der Familienname folgender Personen:

 Bert-Jan Lindeman (* 1989), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Karl von Lindeman (1856–1915), deutscher General der Kavallerie
 Kristian Lindeman (1870–1934), norwegischer Komponist
 Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887), norwegischer Komponist
 Moritz Lindeman (1823–1908), deutscher Stenograph und Journalist
 Ole Andreas Lindeman (1769–1857), norwegischer Komponist
 Peter Brynie Lindeman (1858–1930), norwegischer Organist und Komponist
 Ty Alexander Lindeman (* 1997), kanadischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Lindemann (Begriffsklärung)
 Lindman
 Lindmann